Høylandet (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Høylandet (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente